Andreas Petri Normolander kan syfta på två präster i Linköpings stift:

 Andreas Petri Normolander (1599–1657)
 Andreas Petri Normolander (1599–1665)